Austria:
 Hochburg-Ach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Zobacz też:
 Hohburg